Název Alameda pochází ze španělštiny a označuje místo porostlé topoly (álamo – topol), zejména topolové aleje, může jít ale o aleje tvořené jinými druhy stromů. Název přeneseně označuje:

Španělsko
 Alameda (provincie Málaga) – obec ve španělské provincii Málaga
 Torres de la Alameda – obec ve španělské provincii Madrid
 Alameda de Osuna – čtvrť v Madridu
 Alameda de Osuna (stanice metra) – stanice metra v Madridu
 Alameda de Hércules – veřejný park v Seville

Spojené státy americké
 Alameda County – okres v Kalifornii
 Alameda (Kalifornie) – město v Alameda County v Kalifornii
 Naval Air Station Alameda – námořní a letecká základna v kalifornské Alamedě

Kanada
 Alameda (Kanada) – město v Saskatchewanu v Kanadě

Mexiko
 Alameda Central – veřejný park v Ciudadu de México

Chile
 La Alameda – hlavní městská třída v Santiagu de Chile, oficiálně nazývána jako Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins (třída Osvoboditele generála Bernarda O'Higginse)
 Alameda (nádraží) – hlavní železniční stanice v Santiagu de Chile

Portugalsko
 Alameda (stanice metra) – stanice metra v Lisabonu

Související články 
 Alamo
 Los Alamos
 Almada